Ligusticum alpestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Ligusticum alpestre ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
alpestre